Příjmení Lerner nosí více významných osobností:

 Alan Jay Lerner (1918–1986) – broadwayský skladatel a libretista
 Edward M. Lerner (* 1949) – americký autor science fiction a fyzik.
 Moti Lerner (* 1949) – izraelský dramatik a scenárista